John Percy Farrar (1857-1929), est un alpiniste et militaire anglais.
  (1896-1974), éditeur américain.
 John Farrar (1946-), chanteur, guitariste et producteur australien.